Drahomír Kadlec (né le  à Příbram en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Kladnec commence sa carrière professionnelle en 1985 avec le HC Kladno. Trois ans plus tard, il est repêché par les Flyers de Philadelphie mais ne rejoint jamais la Ligue nationale de hockey et poursuit une carrière à travers divers championnats européens jusqu'en 2006. À partir de 1987, il est sélectionné dans l'équipe de Tchécoslovaquie avec laquelle il remporte quatre médailles de bronze aux championnats du monde et une aux Jeux olympiques. Il joue ensuite pour la République tchèque et après une nouvelle médaille de bronze en 1993 il remporte le titre suprême en 1996. Il prend sa retraite en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1985-1986 || HC Kladno|| Tchécoslovaquie||  42|| 4|| 8|| 12|| 12||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1986-1987 || HC Dukla Jihlava|| Tchécoslovaquie || 40|| 7|| 2|| 9|| 26||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988 || HC Dukla Jihlava|| Tchécoslovaquie || 42|| 5|| 11|| 16|| 44||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1988-1989 || HC Kladno|| Tchécoslovaquie || 39|| 7|| 15|| 22|| 70||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1989-1990 || HC Kladno|| Tchécoslovaquie || 49|| 8|| 21|| 29|| 40||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1990-1991 || HIFK|| SM-liiga|| 42|| 3|| 10|| 13|| 36|| 3|| 1|| 1|| 2|| 24
|-
| 1991-1992 || HIFK|| SM-Liiga|| 44|| 4|| 20|| 24|| 30|| 9|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 1992-1993 || HIFK|| SM-Liiga|| 48|| 11|| 20|| 31|| 39|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1993-1994 || HC Kladno|| Extraliga || 11|| 1|| 7|| 8|| 0||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1993-1994 || ESV Kaufbeuren|| 1. Bundesliga|| 44|| 13|| 10|| 23|| 18|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1994-1995 || Kaufbeurer Adler|| DEL || 43|| 7|| 23|| 30|| 28|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1995-1996 || Kaufbeurer Adler|| DEL|| 46|| 8|| 25|| 33|| 32||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1996-1997 || Kaufbeurer Adler|| DEL|| 29|| 5|| 9|| 14|| 12||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1996-1997 || HC Zlín|| Extraliga || 18|| 1|| 7|| 8|| 8||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1997-1998 || HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga || 38|| 4|| 16|| 20|| 46||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1998-1999 || HC Slezan Opava|| Extraliga || 47|| 2|| 9|| 11|| 42||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1999-2000 || Tappara Tampere|| SM-Liiga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1999-2000 || EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga || 36|| 5|| 24|| 29|| 10||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2000-2001 || EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 54|| 6|| 20|| 26|| 42||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 || EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 48|| 5|| 28|| 33|| 20||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 47|| 6|| 32|| 38|| 58||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2003-2004 || HC Egna|| Serie A || 28|| 8|| 5|| 13|| 24||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2004-2005 || HC Egna|| Serie A2 || 35|| 9|| 26|| 35|| 36|| 7|| 0|| 7|| 7|| 10
|-
| 2005-2006 || HC Egna|| Serie A2 || 38|| 5|| 27|| 32|| 78||  ||  ||  ||  ||

En équipe nationale 

| 1987 || Tchécoslovaquie || Coupe Canada || 3 || 0 || 1 || 1 || 12 || align="left" | 
|-
| 1987 || Tchécoslovaquie || Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  Médaille de bronze
|-
| 1989 || Tchécoslovaquie || Championnat du monde || 9 || 0 || 0 || 0 || 10 ||  Médaille de bronze
|-
| 1990 || Tchécoslovaquie || Championnat du monde || 9 || 1 || 1 || 2 || 4 ||  Médaille de bronze
|-
| 1992 || Tchécoslovaquie || Jeux olympiques || 8 || 1 || 4 || 5 || 6 ||  Médaille de bronze
|-
| 1992 || Tchécoslovaquie || Championnat du monde || 8 || 2 || 2 ||4 || 10 ||  Médaille de bronze
|-
| 1993 || République tchèque || Championnat du monde || 8 || 3 || 1 || 4 || 14 ||  Médaille de bronze
|-
| 1994 || République tchèque || Jeux olympiques || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left" | Quart-de-finale
|-
| 1994 || République tchèque || Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left" | 
|-
| 1996 || République tchèque || Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" |    	  	  	  	 
|-
| 1996 || République tchèque || Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 2 || align="left" |  Médaille d'or

Références 

Naissance en novembre 1965
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du HC Kladno
Joueur du HIFK
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du Tappara
Joueur du EC Bad Tölz
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique tchécoslovaque
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Egna
Naissance à Příbram
Naissance en Tchécoslovaquie
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992